Bandai (bedrijf), Japanse speelgoedfabrikant, een van de grootste ter wereld
 Bandai (vulkaangroep), een groep van 4 vulkanen op het Japanse eiland Honshu
 Bandai (Fukushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukushima